Carvel ist der Familienname folgender Personen:

 Bertie Carvel (* 1977), englischer Film- und Theaterschauspieler
 Elbert N. Carvel (1910–2005), US-amerikanischer Politiker